IOL steht als Abkürzung für:
 Independent Online, ein südafrikanisches, online arbeitendes Nachrichtenportal von Independent Media und weiteren assoziierten Agenturen
 Intraokularlinse
 Institut für Organischen Landbau
 Internationale Linguistik-Olympiade

Iol steht für:
 punischer Name der antiken Stadt Caesarea Mauretaniae

Abkürzung